Spottorno es un apellido que puede referirse a:

 Soledad Ortega Spottorno (1914-2007), intelectual española e impulsora de la Fundación Ortega y Gasset; fue hija de José Ortega y Gasset.
 José Ortega Spottorno (1918-2002), ingeniero agrónomo, memorialista y editor español; fue hijo de José Ortega y Gasset.
 Rafael Spottorno (1945), diplomático español que desempeñó el cargo de Jefe de la Casa del Rey.